Yushu – prefektura autonomiczna w Chinach, w prowincji Qinghai
 Yushu – miasto w Chinach, w prowincji Jilin
 Yushu – miasto w Chinach, w prowincji Qinghai
 Gyêgu – gmina miejska w Chinach, w prowincji Qinghai, w prefekturze autonomicznej Yushu, w powiecie Yushu